Le Classic de Washington est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2015, classée en catégorie ATP 500 Series, s'est disputée du 3 au .

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Australien Thanasi Kokkinakis, du Chypriote Márcos Baghdatís, du Français Adrian Mannarino et du Serbe Janko Tipsarević.
 Le Britannique et tête de série 1, Andy Murray, se fait surprendre dès son entrée en lice en s'inclinant en 3 sets face au Russe Teymuraz Gabashvili.
 En double, les Colombiens Juan Sebastián Cabal et Robert Farah et leurs adversaires, issus des qualifications, Austin Krajicek et Nicholas Monroe réalisent le record du plus long tie-break de double dans l'histoire de l'ATP World Tour (depuis 1990). En effet, la paire colombienne le remporte 25-23.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2015 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Washington (WTA 2015)
 Tournoi de tennis de Washington

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

ATP 2015
Washington
Tennis aux États-Unis en 2015
Tennis en août 2015
Sport aux États-Unis en août 2015